Mkrttschjan () ist ein armenischer Familienname folgender Personen: 

 Agapi Mkrtchian (* 1956), Übersetzerin
 Armen Mkrttschjan (* 1973), armenischer Ringer
 Artur Mkrttschjan (1959–1992), armenischer Politiker, Präsident der Republik Bergkarabach
 Grigori Mkrtytschewitsch Mkrtytschan (1925–2003), sowjetischer Eishockeyspieler armenischer Herkunft
 Jerwand Mkrttschjan (* 1996), armenischer Leichtathlet 
 Karlen Mkrttschjan (* 1988), armenischer Fußballspieler
 Lewon Mkrttschjan (* 1965), armenischer Politiker 
 Lilit Mkrttschjan (* 1982), armenische Schachspielerin
 Mher Mkrttschjan (1930–1993), armenischer Theater- und Filmschauspieler
 Rasmik Mkrttschjan (* 1998), armenischer Leichtathlet

Nach der Einbürgerung in Deutschland wird die englische Schreibweise Mkrtchyan verwendet bei:
 Alfred Ter-Mkrtchyan (* 1971), deutscher Ringer armenischer Herkunft